Mr. Fantasy – debiutancka płyta  Traffic. Album był utrzymany w gatunku rocka psychodelicznego, jednocześnie jest to jeden z kamieni milowych tego gatunku.

Muzycy 
 Steve Winwood - organy, gitara, gitara basowa, fortepian, klawesyn & śpiew
 Dave Mason - gitara, melotron, sitar, tambura, shakkai, gitara basowa & śpiew
 Chris Wood - flet, saksofon, organy & śpiew
 Jim Capaldi - bębny, perkusja & śpiew

Utwory

Przypisy 

Albumy Traffic
Albumy Island Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1967
Albumy rockowe